Night of the Living Dead ("notte dei morti viventi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
La notte dei morti viventi (Night of the Living Dead) – film del 1968 diretto da George A. Romero
La notte dei morti viventi (Night of the Living Dead) – film del 1990 diretto da Tom Savini

Musica 
 Night of the Living Dead – EP dei Misfits del 1979
 Night of the Living Dead – album dei Jackyl del 1996